Anyang – città della Cina nella provincia dell'Henan
 Anyang (Corea del Sud) – città sudcoreana della provincia del Gyeonggi